Tyler kan syfta på:

Personer

Efternamn 

 Anne Tyler (född 1941), amerikansk författare
 Bonnie Tyler (född 1951), walesisk sångare
 John Tyler (1790–1862), USA:s president 1841–1845
 Liv Tyler (född 1977), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Steven Tyler (född 1948), amerikansk sångare
 T. Texas Tyler (1916–1972), amerikansk sångare
 Wat Tyler (1341–1381), engelsk bondeledare

Förnamn 

 Tyler Cloyd (född 1987), amerikansk basebollspelare
 Tyler, the Creator (född 1991), amerikansk musiker
 T.J. Dillashaw (född 1986), amerikansk MMA-utövare
 Tyler Hilton (född 1983), amerikansk sångare och skådespelare
 Tyler Hoechlin (född 1987), amerikansk skådespelare
 Tyler Joseph (född 1988), amerikansk musiker
 Tyler Perry (född 1969), amerikansk skådespelare
 Tyler Posey (född 1991), amerikansk sångare och skådespelare

Platser 

 Tyler, Minnesota
 Tyler, Texas